Femme fatale – personaggio tipo

Cinema 

 Femme fatale – film del 1991 diretto da Andre R. Guttfreund
 Femme fatale – film del 2002 diretto da Brian De Palma

Musica 
 Femme Fatale – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Femme Fatale – gruppo musicale indie rock canadese
 Femme Fatale – singolo dei The Velvet Underground del 1966
 Femme fatale/Finché si è giovani – singolo di Donatella Rettore del 1985
 Femme Fatale – album dei Femme Fatale del 1988
 Femme Fatale – brano dei Duran Duran del 1993, cover dell'omonimo singolo dei The Velvet Underground
 Femme Fatale – brano musicale di Evdokia Kadi, rappresentante di Cipro dall'Eurovision Song Contest 2008
 Femme Fatale – album di Britney Spears del 2011

Altro 
 Femme Fatale – cantante belga
 Femme fatale – videogioco del 1989 per Amiga

Pagine correlate 
Femme fatales